{{Info/Voleibol/Campeonato/Edição

| competição        = Campeonato Nacional de Voleibol Masculino
| ano               = 2018–19
| logo              = 
| tamanho           = 
| legenda           = 

| sede              = 
| locais            = 
| organização       = Federação Portuguesa de Voleibol
| website           = http://www.fpvoleibol.pt/
| período           = 06 de outubro de 2018 até 09 de março de 2018 (fase regular)
| participantes     = 14

| campeão           = SL Benfica
| número_título     = 8
| vice-campeão      = Sporting CP
| mvp               = 

| campeonato_antes  = 2017–18
| campeonato_depois = 2019–20

}}

O Campeonato Nacional de Voleibol de 2018–19, também conhecido como Campeonato Honda''' por motivos de patrocínio, foi a 73.ª edicão da maior competição de voleibol masculino organizada pela Federação Portuguesa de Voleibol. Foi disputada por 14 equipas, em duas fases distintas. 

Anteriormente ao início da competição, o Famalicense, campeão do segundo escalão em 2017–18, subiu para o escalão principal. O Vitória Sport Clube acabou por ser relegado à II Divisão mas foi repescado administrativamente. O campeonato regista assim um alargamento pelo segundo ano consecutivo.

Participantes

{|
|- style="vertical-align: top;"
|

|}

Fase Regular

Tabela Classificativa

Séries dos Últimos

Tabela Classificativa

Apuramento do Campeão da Divisão de Elite

 Apuramento do 3º lugar ocorreu apenas à melhor de três jogos.

Resultados

Apuramento do Vencedor da Taça Federação Portuguesa de Voleibol (FPV)
Este apuramento determina as classificações do 5º ao 8º lugar. O 5º classificado disputa o título de Vencedor da Taça FPV com o 3º classificado, determinado na Divisão de Elite.

Resultados

Apuramento do Campeão da Taça Federação Portuguesa Voleibol

Ligações externas 
 Página oficial da Federação Portuguesa de Voleibol

https://www.zerozero.pt/edicao.php?id_edicao=131980

https://www.zerozero.pt/edition.php?id_edicao=125297

https://www.zerozero.pt/edition.php?id_edicao=131983

Campeonato Nacional de Voleibol

Voleibol de 2018 em Portugal
Voleibol de 2019 em Portugal